Carlos Alberto Reutemann, argentinski dirkač Formule 1, * 12. april 1942, Santa Fe, Argentina, † 7. julij 2021, Santa Fe.

Življenjepis 
Carlos Reutemann z vzdevkom »Lole« je pokojni argentinski dirkač Formule 1. Imel je tako briljantne, kot tudi slabe dirke oziroma dele dirk. Dosegel je 12 zmag in 6 najboljših štartnih položajev, toda mnogokrat so ga zasenčili hitrejši moštveni kolegi, po mnenju nekaterih pa ni dobro dirkal pod pritiskom v najbolj ključnih trenutkih njegove kariere. V sezoni 1981 je bil drugi v prvenstvu z le eno točko zaostanka, po tem ko je zadnjo dirko za Veliko nagrado Las Vegasa končal na osmem mestu s krogom zaostanka za moštvenim kolegom Alanom Jonesom, naslov prvaka pa si je na tisti dirki z le petim mestom zagotovil Nelson Piquet. Poleg tega drugega mesta v prvenstvu z Williamsom, je osvojil še tri tretja,  z Brabhamom,  z Ferrarijem in   z Williamsom.

Popolni rezultati Formule 1 

|-
|rowspan="2"| 
!rowspan="2"| Motor Racing Developments
! Brabham BT34
!rowspan="2"| Ford-Cosworth DFV V8
|bgcolor="#CFCFFF"| ARG7
|bgcolor="#EFCFFF"| JARRet
|ŠPA
|MON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
!rowspan="2"| 16.
!rowspan="2"| 3
|-
! Brabham BT37
|
|
|
|
|bgcolor="#CFCFFF"| BEL13
|bgcolor="#CFCFFF"| FRA12
|bgcolor="#CFCFFF"| VB8
|bgcolor="#EFCFFF"| NEMRet
|bgcolor="#EFCFFF"| AVTRet
|bgcolor="#EFCFFF"| ITARet
|bgcolor="#DFFFDF"| KAN4
|bgcolor="#EFCFFF"| ZDARet
|
|
|
|
|
|-
|rowspan="2"| 
!rowspan="2"| Motor Racing Developments
! Brabham BT37
!rowspan="2"| Ford-Cosworth DFV V8
|bgcolor="#EFCFFF"| ARGRet
|bgcolor="#CFCFFF"| BRA11
|bgcolor="#CFCFFF"| JAR7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
!rowspan="2"| 7.
!rowspan="2"| 16
|-
! Brabham BT42
|
|
|
|bgcolor="#EFCFFF"| ŠPARet
|bgcolor="#EFCFFF"| BELRet
|bgcolor="#EFCFFF"| MONRet
|bgcolor="#DFFFDF"| ŠVE4
|bgcolor="#FFDF9F"| FRA3
|bgcolor="#DFFFDF"| VB6
|bgcolor="#EFCFFF"| NIZRet
|bgcolor="#EFCFFF"| NEMRet
|bgcolor="#DFFFDF"| AVT4
|bgcolor="#DFFFDF"| ITA6
|bgcolor="#CFCFFF"| KAN8
|bgcolor="#FFDF9F"| ZDA3
|
|
|-
| 
! Motor Racing Developments
! Brabham BT44
! Ford-Cosworth DFV V8
|bgcolor="#CFCFFF"| ARG7
|bgcolor="#CFCFFF"| BRA7
|bgcolor="#FFFFBF"| JAR1
|bgcolor="#EFCFFF"| ŠPARet
|bgcolor="#EFCFFF"| BELRet
|bgcolor="#EFCFFF"| MONRet
|bgcolor="#EFCFFF"| ŠVERet
|bgcolor="#CFCFFF"| NIZ12
|bgcolor="#EFCFFF"| FRARet
|bgcolor="#DFFFDF"| VB6
|bgcolor="#FFDF9F"| NEM3
|bgcolor="#FFFFBF"| AVT1
|bgcolor="#EFCFFF"| ITARet
|bgcolor="#CFCFFF"| KAN9
|bgcolor="#FFFFBF"| ZDA1
|
|
! 6.
! 32
|-
| 
! Martini Racing
! Brabham BT44B
! Ford-Cosworth DFV V8
|bgcolor="#FFDF9F"| ARG3
|bgcolor="#CFCFFF"| BRA8
|bgcolor="#DFDFDF"| JAR2
|bgcolor="#FFDF9F"| ŠPA3
|bgcolor="#CFCFFF"| MON9
|bgcolor="#FFDF9F"| BEL3
|bgcolor="#DFDFDF"| ŠVE2
|bgcolor="#DFFFDF"| NIZ4
|bgcolor="#CFCFFF"| FRA14
|bgcolor="#EFCFFF"| VBRet
|bgcolor="#FFFFBF"| NEM1
|bgcolor="#CFCFFF"| AVT14
|bgcolor="#DFFFDF"| ITA4
|bgcolor="#EFCFFF"| ZDARet
|
|
|
|bgcolor="#FFDF9F"| 3.
|bgcolor="#FFDF9F"| 37
|-
|rowspan="2"| 
! Martini Racing
! Brabham BT45
! Alfa Romeo Flat-12
|bgcolor="#CFCFFF"| BRA12
|bgcolor="#EFCFFF"| JARRet
|bgcolor="#EFCFFF"| ZZDARet
|bgcolor="#DFFFDF"| ŠPA4
|bgcolor="#EFCFFF"| BELRet
|bgcolor="#EFCFFF"| MONRet
|bgcolor="#EFCFFF"| ŠVERet
|bgcolor="#CFCFFF"| FRA11
|bgcolor="#EFCFFF"| VBRet
|bgcolor="#EFCFFF"| NEMRet
|bgcolor="#EFCFFF"| AVTRet
|bgcolor="#EFCFFF"| NIZRet
|
|
|
|
|
!rowspan="2"| 16.
!rowspan="2"| 3
|-
! Scuderia Ferrari
! Ferrari 312T2
! Ferrari Flat-12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|bgcolor="#CFCFFF"| ITA9
|KAN
|ZDA
|JAP
|
|-
| 
! Scuderia Ferrari
! Ferrari 312T2
! Ferrari Flat-12
|bgcolor="#FFDF9F"| ARG3
|bgcolor="#FFFFBF"| BRA1
|bgcolor="#CFCFFF"| JAR8
|bgcolor="#EFCFFF"| ZZDARet
|bgcolor="#DFDFDF"| ŠPA2
|bgcolor="#FFDF9F"| MON3
|bgcolor="#EFCFFF"| BELRet
|bgcolor="#FFDF9F"| ŠVE3
|bgcolor="#DFFFDF"| FRA6
|bgcolor="#CFCFFF"| VB15
|bgcolor="#DFFFDF"| NEM4
|bgcolor="#DFFFDF"| AVT4
|bgcolor="#DFFFDF"| NIZ6
|bgcolor="#EFCFFF"| ITARet
|bgcolor="#DFFFDF"| ZDA6
|bgcolor="#EFCFFF"| KANRet
|bgcolor="#DFDFDF"| JAP2
!4.
!42
|-
|rowspan="2"| 
!rowspan="2"| Scuderia Ferrari
! Ferrari 312T2
!rowspan="2"| Ferrari Flat-12
|bgcolor="#CFCFFF"| ARG7
|bgcolor="#FFFFBF"| BRA1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|bgcolor="#FFDF9F" rowspan="2"| 3. 
|bgcolor="#FFDF9F" rowspan="2"| 48
|-
! Ferrari 312T3
|
|
|bgcolor="#EFCFFF"| JARRet
|bgcolor="#FFFFBF"| ZZDA1
|bgcolor="#CFCFFF"| MON8
|bgcolor="#FFDF9F"| BEL3
|bgcolor="#EFCFFF"| ŠPARet
|bgcolor="#CFCFFF"| ŠVE10
|bgcolor="#CFCFFF"| FRA18
|bgcolor="#FFFFBF"| VB1
|bgcolor="#EFCFFF"| NEMRet
|bgcolor="#EFCFFF"| AVTRet
|bgcolor="#CFCFFF"| NIZ7
|bgcolor="#FFDF9F"| ITA3
|bgcolor="#FFFFBF"| ZDA1
|bgcolor="#FFDF9F"| KAN3
|
|-
| 
! Martini Racing Team Lotus
! Lotus 79
! Ford-Cosworth DFV V8
|bgcolor="#DFDFDF"| ARG2
|bgcolor="#FFDF9F"| BRA3
|bgcolor="#DFFFDF"| JAR5
|bgcolor="#EFCFFF"| ZZDARet
|bgcolor="#DFDFDF"| ŠPA2
|bgcolor="#DFFFDF"| BEL4
|bgcolor="#FFDF9F"| MON3
|bgcolor="#CFCFFF"| FRA13
|bgcolor="#CFCFFF"| VB8
|bgcolor="#EFCFFF"| NEMRet
|bgcolor="#EFCFFF"| AVTRet
|bgcolor="#EFCFFF"| NIZRet
|bgcolor="#CFCFFF"| ITA7
|bgcolor="#EFCFFF"| KANRet
|bgcolor="#EFCFFF"| ZDARet
|
|
! 6.
! 20 (25)
|-
| 
! Albilad Williams Racing Team
! Williams FW07B
! Ford-Cosworth DFV V8
|bgcolor="#EFCFFF"| ARGRet
|bgcolor="#EFCFFF"| BRARet
|bgcolor="#DFFFDF"| JAR5
|bgcolor="#EFCFFF"| ZZDARet
|bgcolor="#FFDF9F"| BEL3
|bgcolor="#FFFFBF"| MON1
|bgcolor="#DFFFDF"| FRA6
|bgcolor="#FFDF9F"| VB3
|bgcolor="#DFDFDF"| NEM2
|bgcolor="#FFDF9F"| AVT3
|bgcolor="#DFFFDF"| NIZ4
|bgcolor="#FFDF9F"| ITA3
|bgcolor="#DFDFDF"| KAN2
|bgcolor="#DFDFDF"| ZDA2
|
|
|
|bgcolor="#FFDF9F"|3.
|bgcolor="#FFDF9F"|42 (49)
|-
| 
! Albilad Williams Racing Team
! Williams FW07C
! Ford-Cosworth DFV V8
|bgcolor="#DFDFDF"| ZZDA2
|bgcolor="#FFFFBF"| BRA1
|bgcolor="#DFDFDF"| ARG2
|bgcolor="#FFDF9F"| SMR3
|bgcolor="#FFFFBF"| BEL1
|bgcolor="#EFCFFF"| MONRet
|bgcolor="#DFFFDF"| ŠPA4
|bgcolor="#CFCFFF"| FRA10
|bgcolor="#DFDFDF"| VB2
|bgcolor="#EFCFFF"| NEMRet
|bgcolor="#DFFFDF"| AVT5
|bgcolor="#EFCFFF"| NIZRet
|bgcolor="#FFDF9F"| ITA3
|bgcolor="#CFCFFF"| KAN10
|bgcolor="#CFCFFF"| LVE8
|
|
|bgcolor="#DFDFDF"| 2.
|bgcolor="#DFDFDF"|49
|-
| 
! TAG Williams Racing Team
! Williams FW07C
! Ford-Cosworth DFV V8
|bgcolor="#DFDFDF"| JAR2
|bgcolor="#EFCFFF"| BRARet
| ZZDA
| SMR
| BEL
| MON
| VZDA
| KAN
| NIZ
| VB
| FRA
| NEM
| AVT
| ŠVI
| ITA
| LVE
|
! 15.
! 6
|}

Glej tudi 
 seznam argentinskih dirkačev

Opombe 

Argentinski dirkači
Argentinski vozniki Formule 1
Brabhamovi dirkači Formule 1
Ferrarijevi dirkači Formule 1
Lotusovi dirkači Formule 1
Williamsovi dirkači Formule 1